Петрусёв — фамилия. Известные носители:

 Петрусёв, Михаил Витальевич (род. 1994) — российский футболист.

 Петрусёва, Наталья Анатольевна  (род. 1955) — советская конькобежка, многократная чемпионка мира и Европы, Олимпийская чемпионка 1980 года.